HMS Warrior («Во́рріор», з англ. — «Воїн») — ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 HMS Warrior (1781) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу (). Збудований у 1781 році. З 1818 року використовувався як плавуча казарма, з 1840 року — як плавуча тюрма. Розібраний у 1857 році.
 HMS Warrior (1860) — перший у світі суцільнометалевий броненосець для плавання у відкритому морі.
 HMS Warrior (1905) — броненосний крейсер однойменного класу. Збудований у 1905 році. Пошкоджений під час Ютландської битви, наступного дня затонув.
 HMS Warrior (1917) — парова яхта, збудована у 1904 році. У 1917—1918 роках реквізована ВМС Великої Британії.
 HMS Warrior (R31) — легкий авіаносець типу «Колоссус», збудований у 1945 році.
 «HMS Warrior» — назва, присвоєна оперативному штабу Королівського флоту в Норвуді поблизу Лондона у 1963 році. У 1996 році база стала об'єднаним штабом, у 1999 році розформована.

Кораблі ВМС Великої Британії